Гиффорд — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гиффорд, Барри (род. 1946) — американский писатель, поэт и киносценарист.
 Гиффорд, Берта (1872—1951) — американская серийная убийца.
 Гиффорд, Крис (род. 1966) — канадский хоккеист на траве.
 Гиффорд, Кэти Ли (род. 1953) — американский драматург.
 Гиффорд, Морис (1859—1910) — британский военный деятель.
 Гиффорд, Роберт, 1-й барон Гиффорд (1779—1826) — британский юрист, судья и политик.
  (1817—1872) — сын 1-го барона Гиффорд.
  (1840—1905) — американский художник-пейзажист.
 Гиффорд, Сэнфорд Робинсон (1823—1880) — американский художник-пейзажист.
  (1756—1826) — английский публицист и сатирик.
 Гиффорд, Фрэнсис (1920—1994) — американская актриса.
 Гиффорд, Энтони, 6-й барон Гиффорд (род. 1940) — британский наследственный пэр и старший барристер.
 Гиффорд, Эрнест (1920—2006) — американский ботаник — цитолог, анатом и морфолог.

Топоним 
 Гиффорд — статистически обособленная местность, расположенная в округе Индиан-Ривер, штат Флорида, США.
 Гиффорд — населенный пункт в области Восточный Лотиан, Шотландия.